Deadalus – personaggio dei fumetti Marvel Comics
Deadalus – videogioco per Sega Saturn del 1995

Pagine correlate 
Dedalus
Daedalus
Dedalo (disambigua)
Daedalus Project